Ехидо Буенависта има више значења:

 Ехидо Буенависта, Буенависта (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ехидо Буенависта, Ла Моча (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Буенависта, Ла Моча (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Буенависта, Колонија ла Гвадалупана (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику